La darrera fou el Gran Premi d'Espanya -disputat al Parcmotor Castellolí- que tornava a Catalunya després d'un parèntesi de tres anys.

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 2008